Poljice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Poljice (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Poljice (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar